Вилфрид Давид ( ) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик в 1968—1976 годах. Победитель этапов на Вуэльта Испании (1971) и Тур де Франс (1973), многодневных велогонок Тур Бельгии (1968) и Тур Романдии (1973).

Биография 
В 1967 году Вильфрид Давид выиграл Тур Бельгии среди любителей. В следующем году он повторил этот успех среди профессионалов в команде «Flandria-De Clerck-Krueger». Он также выиграл этап велогонки Париж-Ницца. В 1969 году Давид занял четвертое место в общем зачете Тура Швейцарии. В 1971 году он выиграл этап Вуэльта Испании и занял второе место в генеральной классификации, отстав от своего соотечественника Фердинанда Бракке. В 1972 году выиграл этап Тура Швейцарии и занял десятое место в общем зачете. В следующем году выиграл велогонки Тур Романдии, Брюссель — Ингойгем и этап Критериум Дофине.

За свою карьеру семь раз участвовал в Тур де Франс, а в 1973 году выиграл этап. В 1976 году занял второе место на Туре Бельгии, после чего завершил карьеру.

Завершив свою карьеру в велоспорте, он вместе со своей женой Соней управлял кафе-рестораном в Рюддерворде, пока он не был полностью разрушен пожаром в декабре 2011 года. 15 июня 2015 года пара погибла в автокатастрофе, после того как их автомобиль съехал с дороги и столкнулся в канаве с бетонной водопропускной трубой.

Достижения 

 1965
 3-й Тур провинции Намюр — Генеральная классификация
 1966
 1-й — Этап 3 (ИГ) Тур провинции Намюр
 1967
 1-й Тур Бельгии (любители) — Генеральная классификация
 1968
 Париж — Ницца
 1-й  — Горная классификация
 1-й — Этап 7
 1-й  Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1969
 4-й Тур Швейцарии — Генеральная классификация
 1970
 1-й Circuit Mandel-Lys-Escaut
 7-й Париж — Люксембург — Генеральная классификация
 10-й Дварс дор Фландерен
 1971
 Вуэльта Испании
 2-й — Генеральная классификация
 1-й — Этап 14
 6-й Дварс дор Фландерен
 7-й Гран-при Валлонии
 1972
 5-й Тур Пикардии — Генеральная классификация
 10-й Тур Швейцарии — Генеральная классификация
 1-й — Этап 8
 1973
 1-й — Этап 15 Тур де Франс
 1-й — Этап 6а Критериум Дофине
 1-й  Тур Романдии — Генеральная классификация
 1-й  — Горная классификация
 1-й — Этап 4b (ИГ)
 1-й Брюссель — Ингойгем
 4-й Три дня Западной Фландрии
 1974
 1-й — Пролог (КГ) Тур Люксембурга
 4-й Нокере Курсе 
 5-й Брабантсе Пейл 
 7-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 8-й Гран-при Валлонии
 1975
 4-й Тур Романдии — Генеральная классификация
 1976
 2-й Тур Бельгии — Генеральная классификация
 1-й — Этапы 1 (КГ) и 5 Тур Средиземноморья

Статистика выступлений

Гранд-туры

Примечания

Ссылки 
  Давид, Вилфрид на FirstCycling
 
 
 
 
 

Велогонщики Бельгии